Вейккауслига 2007 () — 77-й сезон чемпионата Финляндии с момента его основания. Титул чемпиона смог защитить клуб «Тампере Юнайтед».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки
 Статистика на rsssf.com
 Статистика на soccerway.com

2007
Финляндия
Спорт в Финляндии в 2007 году